Paulussen ist der Nachname von:
 Elke Paulussen (* 1944), deutsche Autorin
 Grit Paulussen (* 1983), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Werner Paulussen (* 1960), deutscher Industriedesigner